Carta straccia – album di Alberto Radius del 1977
 Carta straccia (Papel mojado) – romanzo di Juan José Millás del 1983